Torvalds est un nom de famille suédois/finnois. C'est une déformation du prénom . Ce patronyme est devenu célèbre grâce à Linus Torvalds, le créateur de Linux. Ce nom peut aussi faire référence aux autres illustres membres de sa famille :
 Tove Torvalds (fi), sa femme, qui est championne de karaté
 Ole Torvalds, son grand-père, qui est un célèbre poète
 Anna et Nils Torvalds, ses parents, qui sont journalistes.

Voir aussi 
 ,